Это — список дипломатических и консульских представительств в Корейской Народно-Демократической Республике. Корейская Народно-Демократическая Республика в течение десятилетий поддерживала дипломатические отношения преимущественно со странами социалистического лагеря и с развивающимися государствами. В настоящее время наиболее тесные связи у этого государства установлены с Китайской Народной Республикой.

В городе Чхонджин расположены консульства Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Посольства в Пхеньяне

Консульства в Чхонджине

Резиденция посла в КНДР, расположенная за пределами КНДР

В Гаване

В Пекине

В Сеуле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Святой Престол — субъект в статусе persona sui generis, владеющий собственной вспомогательной суверенной территорией

В Токио

См. также 
 Внешняя политика КНДР
 Список дипломатических миссий Корейской Народно-Демократической Республики

Примечания 

Дипломатические представительства по принимающим странам
Внешняя политика КНДР